Бажа́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Бажанова. Походить від дохристиянського слов'янського імені Бажан.

Відомі носії 
 Бажанов Борис Георгійович (1900—1982) — секретар Сталіна, втікач.
 Бажанов Василь Михайлович (1889—1939) — радянський господарський діяч, гірничий інженер.
 Бажанов Марко Ігорович (1922—2001) — український вчений-правознавець, дійсний член (академік) Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки УРСР.
 Бажанов Микола Данилович (1899—1985) — український радянський письменник.
 Бажанов Микола Єфремович (XIX ст.) — наглядач госпіталю в Новопетровському укріпленні, підпоручник, знайомий Тараса Шевченка.
 Бажанов Микола Леонідович (нар. 1976) — український актор, режисер.
 Никифор (Бажанов) (1832—1895) — церковний діяч, священнослужитель Російської православної церкви
 Бажанов Юрій Павлович (1905—1975)  — радянський воєначальник, маршал артилерії.

Див. також 
 Бажан
 Бажанський
 Бажаненко
 Бажанчук

Російські прізвища